Rage - német származású heavy metal zenekar
 Rage - Stephen King amerikai író 1977-ben megjelent regénye, amelyet Richard Bachman álnéven adott ki
 Rage - az id Software által fejlesztett FPS és autóverseny stílusú videójáték
 Rage for Order - az amerikai Queensrÿche zenekar második nagylemeze
 Rage - az Attila amerikai zenekar egyik albuma
 Rage (film, 2009)
Rockstar Advanced Game Engine, a Rockstar San Diego által fejlesztett játékmotor